Dispositie (psychologie), het geheel van onderscheidende interpersoonlijke persoonlijkheidstrekken
 Dispositie (orgel), het geheel van registers, speelhulpen, manueelverdeling en technische details van een pijporgel